Olavo Bilac — poeta brasileiro, membro fundador da Academia Brasileira de Letras
 Olavo Bilac (cantor) — cantor português, vocalista da banda Santos e Pecadores
Olavo Bilac Pinto — político brasileiro
Olavo Bilac Pinto Neto — político brasileiro
Olavo Bilac Esporte Clube — clube de futebol brasileiro

Desambiguações de antropônimos